Лос Куатес Дос има више значења:

 Лос Куатес Дос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Куатес Дос (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куатес Дос, Пиментел (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику